est une expression anglaise signifiant « le terrain de jeu du Diable ». Elle peut faire référence à :

Album 

 , album de Billy Idol (2005).

Série télévisée 

 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur .
Diffusion prochaine en France sur 13e rue et depuis le  sur Numéro 23.

Cinéma 

 , documentaire américain de  (2002) ;
 , film d'horreur britannique de Mark McQueen (2010) ;

 , film muet australien de Victor Bindley (1928) ;
 , western américain de George Archainbaud (1946) ;
 The Devil's Playground, film australien de Fred Schepisi (1976).

Autres 

 , région du désert des Mojaves (Californie).

Notes et références